Die Liste der Torschützenkönige der 3. Fußball-Liga führt alle Torschützenkönige der 3. Liga seit deren Gründung zur Saison 2008/09 auf. Im weiteren Teil werden die erfolgreichsten Spieler und erfolgreichsten Vereine genannt. Torschützenkönig wird derjenige Spieler, der im Verlauf einer Saison die meisten Tore erzielt. Seit der Saison 2019/20 wird der erfolgreichste Torjäger der 3. Liga durch die Sportzeitschrift Kicker mit der Torjägerkanone ausgezeichnet.

Liste der Torschützenkönige 
 Name: Die Namen von derzeit in der 3. Liga aktiven Spieler sind fett hervorgehoben. Spieler, die derzeit in der 1. Bundesliga aktiv sind, sind kursiv geschrieben.
 Alter: Stichtag ist jeweils das Saisonende am 30. Juni.

Ranglisten

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der 2. Fußball-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige des DFB-Pokals
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Regionalliga
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Oberliga
 Liste der Torschützenköniginnen der Frauen-Bundesliga
 Liste der Torschützenköniginnen der 2. Frauen-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der DDR-Oberliga

Einzelnachweise 

3 FussballLiga
Torschutzenkonige